Bukovica Utinjska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vojnić, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 144 stanovnika te 51 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji